OpenCms  — система управления сайтами (CMS) коммерческого уровня с открытым исходным кодом и свободной лицензией. Написана с использованием Java, JSP и XML, для хранения данных использует СУБД MySQL, Oracle, PostgreSQL или Microsoft SQL Server. Начиная с версии 7.0.3 поддерживаются базы данных DB2 и HSQLDB. 

Система создана немецкой компанией Alkacon, и распространяется бесплатно под лицензией GNU LGPL. Для разработчиков есть мощная система шаблонов, поддержка Enterprise JavaBeans, интеграция с сервером приложений, ; для администраторов и IT-специалистов есть поддержка кластеризации, система кэширования, система ролей и управления правами пользователей, ; для редакторов в OpenCms входит WYSIWYG-редактор контента. Таким образом, OpenCms обеспечивает весь спектр возможностей CMS-системы.

На 2007-й год OpenCms используется рядом организаций, включая подразделения EADS, Renault, British Petroleum, театр «Ла Скала», Oriflame, Dreamworks, ряд крупных европейских банков, страховых обществ, университетов    В России OpenCms используют:
 Уральский государственный университет им. А. М. Горького 
 Иркутский государственный университет
 Государственные организации, например Администрация Томской области
 Коммерческие организации, например группа транспортных компаний «МойРейс»
Более полный список внедрений в России можно увидеть на сайте Opencms.ru .

См. также 
 Alfresco
 Liferay
 Nuxeo
 Jahia
 ECM

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт OpenCms  
 Англоязычный форум по OpenCms
 Русский сайт OpenCms 

Свободные системы управления сайтами
Свободное программное обеспечение, написанное на Java
Программное обеспечение с лицензией GNU LGPL